

Biografia 
Figlio di un ufficiale giudiziario del Regno delle Due Sicilie, perse entrambi i genitori nel 1837 a causa di una epidemia di colera. Durante l'epidemia fu investito dal governo borbonico di poteri eccezionali ma fu sollevato dagli incarichi quando furono note le sue idee liberali.

Durante la Rivoluzione siciliana del 1848 fu tra i principali provocatori a Catania e dopo la restaurazione del potere da parte dei Borboni dovette ritirarsi a Malta per sfuggire alla susseguente repressione. Nel 1855 fece inviare alle stampe una raccolta di poesie in siciliano. Si firmava in siciliano come Puddu Burreddu.

Nel 1860 si unì alle forze sbarcate in seguito alla Spedizione dei Mille e nelle fila garibaldine raggiunse il grado di maggiore.

Dopo il servizio militare divenne cancelliere al Tribunale di Caltagirone e in seguito giudice conciliatore.

Morì a settantaquattro anni e la notizia della sua morte venne data dal discepolo Nino Martoglio.

Nel numero del 24 giugno del suo periodico "D’Artagnan" Martoglio scrisse: “Fu mio maestro, stimato e venerato... Da lui appresi ad amare il soave e aspro dialetto pieno d’amore e d’odio, il tuo nome avrà sempre un altare nel mio cuore. Addio!”

Gli è stata dedicata una via dal comune di Catania.

Opere 
 Puisii Siciliani, Tipografia dei Fratelli Giuntini, Catania, 1855
 Li funerali a lu chiuppu di S. Maria di Gesù : elegia vernacula, Galatola, Catania, 1860

Note

Bibliografia 
 Enciclopedia di Catania di Autori Vari Diretta da Vittorio Consoli, ed. Tringale Edizione, 1987 (Vol. 1 pp. 112-113)
 Un decennio di cospirazione in Catania (1850-1860): Con carteggi e documenti, Giannotta, 1907